Подзь:

 Подзь — посёлок Койгородского района республики Коми.
 Подзь — река в России, протекает в Республике Коми.